Can Clarà (Girona), casa al Gironès
 Can Clarà (Amer), casa a la Selva